Németország
Obererbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Altenkirchen járásában 
Obererbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Westerwald járásában